{{Ficha de gira musical
|nombre_tour      = A Partir de Hoy Tour
|imagen           =
|tamaño imagen    = 
|descripción_foto =
|artista          = Rojo 
|lugares          = Norteamérica , Latinoamérica 
|álbum            = A Partir de Hoy (2018) |fechas           = * 33 en Norteamérica
 16 en Latinoamérica 
 Total: 49 
|fecha_comienzo   = 25 de mayo de 2018 en Chihuahua, 
|fecha_fin        = Por definir
|invitados        = 
|mangas           =  
|Director         = 
|Albúm en vivo o DVD =
|anfitrión        = 
|añoA             = 2017
|tour_anterior    = Tour Rojo El Reencuentro
|añoAc            = 2018
|este_tour        = A Partir de Hoy Tour
|misceláneo       = 
|añoP             = 2022
|tour_siguiente   =  Alumbras Mi Vida Tour
}}

A Partir de Hoy Tour es una gira musical de la banda mexicana de música cristiana Rojo. La gira es realizada en apoyo a su EP A Partir de Hoy'' de 2018. El Tour se considera el reencuentro de la banda tras su disolución en 2013, aunque unos meses antes (noviembre de 2017) el grupo había realizado una pequeña gira por México: Tour Rojo El Reencuentro.

Antecedentes 
La gira fue anunciada oficialmente el 16 de marzo de 2018, con las fechas para Ecuador, posteriormente se agregó la primera fecha para México, en Chihuahua donde iniciaría el Tour con un concierto gratuito en el evento "Salvemos la Familia". 

Días después se anunció la primera fecha para los Estados Unidos que sería en Houston en julio, aunque después ese concierto fue reprogramado para el mes de septiembre. Se agregaron más conciertos para ese país en Hobbs, Oklahoma City, Fort Worth, Logansport, Chicago y McAllen.

El primer concierto anunciado para Argentina fue para la ciudad de Mendoza, posteriormente se agregaron fechas para las ciudades de Buenos Aires, Tucumán y Puerto Madryn, Chubut.

El 5 de abril la banda anunció conciertos en Bolivia a través de su página web oficial y su cuenta de Facebook; Cochabamba y La Paz serían visitadas por el grupo en el mes de agosto.

En Colombia, la banda había anunciado conciertos para el 5 y 6 de junio en Ipiales y Pasto, respectivamente, y se esperaba que se abrieran más fechas para ese país, sin embargo, los conciertos confirmados fueron eliminados de la agenda oficial de la gira.

Fechas 
<center>

Conciertos cancelados y/o reprogramados 
<center>

Referencias 
 http://rojoweb.com/#agenda 
 https://www.inspiradosxcristo.com/rojo-a-partir-de-hoy.php

Giras musicales de 2018
Giras musicales de artistas cristianos